Вероника Эчеги (, 16 июня 1983) — испанская актриса кино и телевидения.

Биография 
Эчеги родилась и выросла в Мадриде. Обучалась в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Первую большую роль получила в фильме режиссёра Бигаса Луна «Меня зовут Хуани» 2006 года, за которую она была номинирована на премию «Гойя» за лучший женский актёрский дебют. В 2008 году вышел фильм «Мой тюремный двор», за роль в котором Эчеги была номинирована на премию «Гойя» за лучшую женскую роль, в 2011 году она также номинировалась в этой категории за работу в фильме «Катманду, зеркало неба».

Её дебютом в британском кино стала роль в фильме «Кролик и бык», вышедшем в 2009 году. Она также играла постоянную роль в британском сериале «Фортитьюд» с 2015 по 2018 год.

В 2018 году сыграла в американском биографическом телесериале «Траст», где сыграла одну из подруг Пола Гетти Лусиану.

В 2020-м актрису можно было увидеть в фильмах «Моё сердце разрывается» и «Тайное происхождение». В обоих Эчеги исполнила главную женскую роль. В конце января 2022 года в российский прокат выйдет романтическая комедия «Любовь как бестселлер», в которой актриса также сыграла главную женскую роль. Её партнером по фильму стал Сэм Клафлин.

Фильмография

Примечания 

Актрисы Испании
Киноактрисы Испании‎